Sprögel  oder Sproegel ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Theodor Sprögel († 1759), deutscher Mediziner, Lehrer im Fach Krankheitslehre von Elias Friedrich Heister
 Johann Adrian Theodor Sproegel (1728–1807), deutscher Mediziner
 Johann Christoph Sprögel (* 1686), deutscher Mediziner
 Johann Heinrich Sprögel (1644–1722), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe